Křenek (Krenek, Krzenek):
 Ernst Křenek
 Robert Křenek
 Roman Křenek – skoczek narciarski
 Křenek – wieś i gmina w Czechach